Christian Kraus ist der Name folgender Personen:

* Christian Kraus (Autor) (* 1971), deutscher Schriftsteller
 Christian Kraus (Fechter) (* 1978), deutscher Fechter
 Christian Jakob Kraus (1753–1807), deutscher Philosoph und Ökonom

Siehe auch:

 Chris Kraus